Egede ist ein Einschlagkrater auf der nordöstlichen Mondvorderseite am Südrand des Mare Frigoris, südwestlich des großen Krater Aristoteles und nordöstlich von Eudoxus. Der Wall ist stark erodiert und das Innere von Lava geflutet.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem dänischen Naturforscher Hans Egede offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Egede auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)